Matou bezeichnet:

 Matou (Anci) (码头镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Anci in der chinesischen Provinz Hebei
 Matou (Dongming) (马头镇), Großgemeinde im Kreis Dongming in der chinesischen Provinz Shandong
 Matou (Fucheng) (码头镇), Großgemeinde im Kreis Fucheng in der chinesischen Provinz Hebei
 Matou (Hanshan) (马头镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Hanshan in der chinesischen Provinz Hebei
 Matou (Huaiyin) (码头镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Huaiyin in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Matou (Jin’an) (马头镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jin’an in der chinesischen Provinz Anhui
 Matou (Nan’an) (码头镇), Großgemeinde der Stadt Nan’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Matou (Pingguo) (马头镇), Großgemeinde im Kreis Pingguo im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Matou (Ruichang) (码头镇), Großgemeinde der Stadt Ruichang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Matou (Taikang) (马头镇), Großgemeinde im Kreis Taikang in der chinesischen Provinz Henan
 Matou (Tancheng) (马头镇), Großgemeinde im Kreis Tancheng in der chinesischen Provinz Shandong
 Matou (Wuming) (马头镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wuming im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Matou (Xiayi) (马头镇), Großgemeinde im Kreis Xiayi in der chinesischen Provinz Henan
 Matou (Xinfeng) (马头镇), Großgemeinde im Kreis Xinfeng in der chinesischen Provinz Guangdong
 Matou (Zhuozhou) (码头镇), Großgemeinde der Stadt Zhuozhou in der chinesischen Provinz Hebei
 Matou (Zouping) (码头镇), Großgemeinde im Kreis Zouping in der chinesischen Provinz Shandong
 Matou (Mianning) (马头乡), Gemeinde im Kreis Mianning in der chinesischen Provinz Sichuan